Николай Песков:
 Песков, Николай Дмитриевич (Чоулз; род. 1990) — российский предприниматель, сын пресс-секретаря президента РФ Д. С. Пескова.
 Песков, Николай Николаевич (1937—2006) — советский композитор, руководитель ВИА «Искатели».
 Песков, Николай Петрович (1880—1940) — советский химик.
 Песков, Николай Юрьевич (род. 1966) — советский и российский физик, профессор РАН.